Earnshaw ist der Familienname folgender Personen:

Alan Earnshaw, britischer Chemiker
 Anthony Earnshaw (1924–2001), englischer Anarchist, Autor und Illustrator
 James Edward Earnshaw (1808–1870), schottischer Maschinenbauer und Erfinder
 Manuel Earnshaw (1862–1936), philippinisch-amerikanischer Ingenieur und Politiker
 Reginald Earnshaw (1927–1941), britischer Mann, Gefallener im Zweiten Weltkrieg
 Robert Earnshaw (* 1981), walisischer Fußballspieler
 Samuel Earnshaw (1805–1888), englischer Geistlicher, Physiker und Mathematiker
 Thomas Earnshaw (1749–1829), englischer Uhrmacher
 Tina Earnshaw, Maskenbildnerin

Earnshaw bezeichnet auch
 Earnshaw-Theorem in der Elektrodynamik, benannt nach Samuel Earnshaw
 Earnshaw-Gletscher im Palmerland, Antarktika